Гилдей () — фамилия английского происхождения. Известные носители:

 Гилдей, Майкл (род. 1987) — канадский шорт-трекист.
 Гилдей, Эдуард Фрэнсис (1910—1997) — американский хоровой дирижёр и музыкальный педагог.